Дмитрий Филиппович Пестов (1909—1978) — машинист экскаватора Высокогорского рудоуправления Нижне-Тагильского металлургического комбината, Герой Социалистического Труда.

Родился в Нижнем Тагиле, сын потомственного горняка. Член ВКП(б)/КПСС с 1943 года.

Работал в Высокогорском рудоуправлении. В годы первой пятилетки под руководством американских инженеров собирал первые экскаваторы марки Марион.

Во время войны выполнял нормы на 200 %, автор десятков рационализаторских предложений. Бригадир фронтового экскаватора, один из инициаторов и организаторов сквозных бригад.

После войны — механик участка экскаваторов Высокогорского рудника.

Герой Социалистического Труда (19.07.1958). Награждён двумя орденами Ленина

Источники 
 Картина http://www.virtualrm.spb.ru/ru/node/27485 
 Урал ковал победу: сборник-справочник. П. Г Агарышев, Комитет по делам архивов Кабинета Министров Республики Башкортостан. Южно-Уральское книжное изд-во, 1993 — Всего страниц: 382
 Подвиг трудового Урала. Средне-Уральское книжное изд-во, 1965 — Всего страниц: 293
 След на земле [Текст] : [Сборник] / [ред.-сост. Д. В. Вендер; фот. Н. Антонова, Т. Дубинина; Администрация г. Н. Тагил]. — Нижний Тагил : Медиа-Принт, 1999. — Т. 6 : Все для фронта, все для победы : [Ветеранам Великой Отечественной, труженикам тыла, всем тагильчанам, пережившим войну, посвящается]. — 2004. — 298 с. : портр., фот. — ISBN 5-98485-005-2 (в пер.)

Похороненные в Нижнем Тагиле